Escape To The Stars — второй сингл германской группы Cinema Bizarre, с их дебютного альбома Final Attraction.

Список композиций 
Эти форматы и списки были представлены с синглом «Escape To The Stars».

2-Track Version
 «Escape To The Stars (Radio Version)» — 3:39
 «Lovesongs (They Kill Me) (IAMX Remix)» — 4:53

Digital download
 «Escape To The Stars (Radio Version)» — 3:39
 «The Other People» — 3:35
 «Escape To The Stars (Rough Edge Mix)» — 4:13
 "Escape To The Stars (Extendet Version) — 4:43
 «Lovesongs (They Kill Me) (IAMX Remix)» — 4:53

CD Maxi
 «Escape To The Stars (Radio Version)» — 3:39
 «The Other People» — 3:35
 «Escape To The Stars (Rough Edge Mix)» — 4:13
 "Escape To The Stars (Extendet Version) — 4:43
 «Lovesongs (They Kill Me) (IAMX Remix)» — 4:53
 «Escape To The Stars» (Video)

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы 2007 года
Синглы Island Records